Warburton es un nombre de origen inglés que puede referirse a:

Accidentes Geográficos
 Pico Warburton, un pico en Georgia del Sur;
 Río Warburton, un río estacional en Australia Meridional;

Lugares
 Warburton (Australia), un pequeño pueblo en Australia Occidental;

Personas
 Adolphus Warburton Moore (1841–1887), montañero británico;
 Matt Warburton (1978- ), guionista de televisión estadounidense;
 Patrick Warburton (1964- ), actor estadounidense;
 Peter Warburton (1813-1889), explorador británico de Australia;
 Sam Warburton (1988- ), jugador profesional de rugby galés; o
 Tom Warburton, animador estadounidense.